Osoby o nazwisku Aerts:
 Jean Aerts – belgijski kolarz szosowy
 Maikel Aerts – holenderski piłkarz
 Peter Aerts – holenderski kick-boxer